Замбезия може да се отнася за:

 Замбезия - провинция в Мозамбик.
 Замбезия - филм